

Населені пункти та їхні частини
 Желіхово — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства
 Желіхово — село в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Желіхово — частина міста Новий Двур-Ґданський в Новодворському повіті Поморського воєводства

Примітки